Strati ist der Name von

 Strati (Fahrzeug), elektrisches Fahrzeug von Local Motors, Cincinnati Incorporated und Oak Ridge National Laboratory.

 Antonio Strati (* 1949), italienischer Künstler
 Ermir Strati (* 1983), albanischer Fußballspieler
 Laura Strati (* 1990), italienische Leichtathletin (Weitspringerin)
 Saimir Strati (* 1966), albanischer Mosaikkünstler